Rudolf Fischer (scheikundige) (1881-1957), Duits scheikundige en ondernemer
 Rudolf Fischer (Berlijn) (1883-1942), Duits tuindirecteur in Tempelhof
 Rudolf Fischer (schrijver) (1901-1957), Duits schrijver
 Rudolf Fischer (taalkundige) (1910-1971), Duits taalkundige en onomasticus
 Rudolf Fischer (autocoureur) (1912-1976), Zwitsers autocoureur
 Rudolf Fischer (muzikant) (1913-2003), Duits pianist, muziekpedagoog en hoogleraar
 Rudolf Fischer (poppenspeler) (1920-1998), Duits poppenspeler
 Rudolf Fischer (FDP) (1940), Duits politicus voor de FDP in Nedersaksen
 Rudolf Fischer (bestuurder) (1953), Oostenrijks bestuurder bij Telekom Austria
 Rudolf Fischer (Baden), Duits politicus in de voormalige Republik Baden
 Rudolf Fischer (Bayern), Duits lokaal politicus in Beieren